Răducanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Claudiu Răducanu (n. 1976), jucător român de fotbal
 Dumitru Răducanu (n. 1967), canotor român
 Emma Răducanu (n. 2002), jucătoare de tenis britanică
 Gheorghe Răducanu (n. 1951), deputat român (ales în municipiul București)
 Ion Răducanu (1884-1964), economist și om politic român
 Ion Răducanu (deputat) (n. 1949), deputat român
 Johnny Răducanu (1931-2011), contrabasist, pianist, compozitor
 Lavinia Răducanu (n. 1980), cântăreață română de etnie româ
 Liviu Răducanu (n. 1954), jucător român de polo pe apă
 Marcel Răducanu (* 1954, București), un fotbalist român
 Maria Răducanu (n. 1967), cantautoare și cântăreață română
 Rică Răducanu (n. Necula Răducanu, n. 1946), jucător român de fotbal
 Robert Răducanu (n. 1996), fotbalist român 
 Sebastian Răducanu (n. 1981), senator român

Vezi și 
 Radu (nume)
 Radu (nume de familie)
 Răduță (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Răducan (nume de familie)

Nume de familie românești